В этом списке перечислены реки, полностью или частично протекающие по территории Республики Марий Эл и учтённые в Государственном водном реестре Российской Федерации, а также некоторые прочие, отмеченные на геодезических и военных картах советского периода. Число всех водотоков в республике около 600, их общая протяжённость составляет более 7000 км. В списке также указаны исконные марийские гидронимы (на лугово-восточном и горномарийском языках). Национальные названия традиционно сложились по-разному: помимо собственного имени реки, её наименование иногда может использоваться совместно со словом эҥер и ӓнгӹр (и «река»), или со словом вӱд («вода»).

Речная сеть Марий Эл состоит из 19 бассейнов и включает 179 рек с длиной водотока более 10 км. Большинство рек протекает среди лесных массивов и имеют смешанный тип питания (50 % из них — за счёт талых снеговых вод). Средняя густота речной сети составляет 0,47 км/км², наименьшая — 0,36 км/км² в бассейне реки Ветлуги, а наибольшая — 0,85 км/км² в бассейне Малой Юнги. Все реки (кроме Илети) имеют устойчивый ледяной покров. Максимальные уровни подъёма воды на реках Марий Эл отмечаются во 2-й половине апреля и достигают от 2 до 5,5 м. Спад уровня весеннего половодья плавный — до конца мая, иногда до начала июня.

Реки Марий Эл считаются одними из самых чистых в Европейской части России, вода из них используется в хозяйственных и рекреационных целях. Волга, Ветлуга и Сура полностью судоходны в пределах республики в течение всей навигации.

Верхневолжский бассейн (левобережье) 
На левом берегу Волги () находится почти вся территория Марий Эл, большинство рек которой относится к Волжскому бассейну. В западной части республики эта речная сеть охватывает Марийскую низменность, а в восточной — южные склоны Вятского Увала. Здесь расположены Юринский, Горномарийский (северная часть), Килемарский, Медведевский, Звениговский, Оршанский, Советский, Волжский, Моркинский и Параньгинский районы. Реки на западе отличаются заболоченностью и пологостью берегов, имеют широкие поймы, поперечные профили речных долин асимметричны при более крутом правом склоне и имеют субмеридиональное южное направление. Особенностью здешней поверхности является распространение песчаных позднеплейстоценовых отложений. Реки на востоке Волжской сети отличаются узкими, слабо разработанными долинами с резко асимметричным V- или U-образным поперечным профилем. Крупнейшие водные потоки (помимо отрезков Волги и Ветлуги) — Большая и Малая Кокшага, Большой и Малый Кундыш, Илеть, Юшут, Ронга, Ировка, Дорогуча, Ошла.

Верхневолжский бассейн (правобережье) 
На правом берегу Волги расположена только южная часть Горномарийского района, так называемая «Горная сторона». Данная территория представляет собой возвышенную неровную и холмистую местность с общим уклоном на север, к Волге. Она относится к Приволжской возвышенности (средняя высота 160—190 м), поверхностные отложения которой представлены покровными лёссовидными суглинками. Почти все речные долины здесь глубокие, характеризуются невыработанным профилем продольного равновесия, имеют трапециевидную форму и находятся в стадии донной эрозии. Крупнейшие водные потоки (помимо отрезков Волги и Суры) — Большая Юнга, Сундырь, Малая Юнга, Сумка.

Камский бассейн 
На северо-востоке Марий Эл реки относятся к бассейну Камы, подбассейн Вятки (, ). Эта речная сеть охватывает северные склоны возвышенности Вятский Увал. Здесь расположены Куженерский, Мари-Турекский, Новоторъяльский и Сернурский районы. Речные долины отличаются большой глубиной вреза и значительной крутизной обоих склонов при ширине 200—500 м, имеют трапециевидный поперечный профиль. Поверхностные отложения представляют из себя покровные суглинки и эоловые пески. Крупнейшие водные потоки — Немда, Уржумка, Буй (Буг), Лаж, Толмань, Шукшан.

Дополнительно:
 В Мари-Турекском районе находится исток реки Кузовошка, впадающей в р. Ашланка на территории Кировской области (не следует путать с р. Ашланка на территории Марий Эл, обе являются левыми притоками р. Уржумка).
 В Новоторъяльском районе находится исток реки Ярань (Яраҥ), впадающей в р. Пижма на территории Кировской области (не следует путать с р. Пижма, притоком Южовки на территории Марий Эл).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Списки рек России
Реки Марий Эл